Nauendorf steht für:
 Gemeinde Nauendorf im Landkreis Weimarer Land in Thüringen, siehe Nauendorf (Thüringen)
 Ortsteil Nauendorf der Stadt Apolda im Landkreis Weimarer Land in Thüringen, siehe Nauendorf (Apolda)
 Ortsteil Nauendorf der Gemeinde Georgenthal im Landkreis Gotha in Thüringen, siehe Nauendorf (Georgenthal)
 Ortsteil Nauendorf der Gemeinde Großenstein im Landkreis Greiz in Thüringen, siehe Nauendorf (Großenstein)
 Ortsteil Nauendorf der Stadt Wettin-Löbejün im Saalekreis in Sachsen-Anhalt, siehe Nauendorf (Wettin-Löbejün)
 Nauendorf (Wüstung) in Thüringen
 Nauendorf (Adelsgeschlecht), thüringisches Adelsgeschlecht 

Nauendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Heinrich Ludwig von Nauendorf (1781–1842), nassauischer General
 Friedrich August Joseph von Nauendorf (1749–1801), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Heinrich von Nauendorf (1860–1905), kaiserlicher Major

Siehe auch:
 Naundorf
 Naundorff